Luíz Alberto Carijó de Gosztonyi (Rio de Janeiro, 5 de junho de 1962) é um político brasileiro do estado de Amazonas.

Filho da paraguaia Eva Rosa Santa Cruz Cabral e do húngaro Americo Von Gosztonyi, é formado em Engenharia civil pela escola politécnica-USP, pós-graduado em Engenharia civil pela escola politécnica-USP, PhD em Economia e Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), auditor fiscal de rendas da secretaria de de financias de Manaus 

Luís Carijó foi vereador, líder do prefeito na Câmara, Presidente da Câmara Municipal e prefeito de Manaus, em 2004, eleito pela Câmara Municipal, graças às articulações do ex-governador Amazonino Armando Mendes, que conseguiu neutralizar o grupo do Ministro Alfredo Nascimento e vencer a disputa para preencher vaga deixada com a ida de Alfredo para o Ministério dos Transportes do Governo Lula. Carijó assumiu a Prefeitura tendo como vice-prefeito o ex-vereador Joel Silva (PSL). Ambos ficaram no cargo até 1 de janeiro de 2005, quando entregara a prefeitura aos novos prefeito e vice-prefeito eleito Serafim Corrêa e Mário Frota.

Durante seu curto tempo na prefeitura, ficou marcado por obras populares, ajuda a classe socias mais carentes e melhorias nos transportes coletivos.

no dia 22 de julho de 2015 passou a integrar lugar de destaque na galeria do paço municipal.

atualmente atua como secretario extraordinário.

voltando à carreira empresarial, se licenciando da Prefeitura de Manaus, onde é auditor fiscal, para ser diretor-presidente da Editora e Gráfica Novo Tempo.

Em 2008, foi eleito vereador da cidade de Manaus pelo PTB, sendo o segundo vereador mais votado de Manaus, com 13.865 votos (01,59% dos votos válidos).

Alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Alunos da Fundação Getulio Vargas
Brasileiros de ascendência húngara
Brasileiros de ascendência paraguaia
Membros do Democratas (Brasil)
Membros do Partido Liberal (1985)
Membros do Partido Trabalhista Brasileiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Prefeitos de Manaus
Vereadores de Manaus